Mars Science Laboratory
 mIRC Scripting Language, in dat geval meestal met een kleine letter geschreven: mSL
 Moisture Sensitivity Level
 Marmo Sales and Logistics
 Moving Stop Loss indicator
 RoboCup Middle Size League
 Mean Sea Level, Engelse benaming voor gemiddeld zeeniveau